Okawix es un software libre desarrollado bajo licencia GPL con el propósito de descargar los contenidos de páginas sostenidas con el software Mediawiki y visualizarlos sin Internet.

Características 

 Además de descargar artículos de Wikipedia se pueden bajar al disco duro otros proyectos de wikimedia. 
 Varios idiomas. 
 Se puede navegar por la Wikipedia desde el propio programa, pudiendo realizar búsquedas. 
 Se puede descargar con o sin imágenes

Versión y plataformas 

La actual version es la 0.7, y actualmente se desarrolla el programa como un proyecto de SourceForge. okawix está disponible para Mac, Linux , Windows y Android.

Véase también 
 Kiwix

Enlaces externos 

 Página principal
 Proyecto en sourceforge

Software